En Pologne, Beniaminów peut désigner :

 Beniaminów, un village de la voïvodie de Łódź,
 Beniaminów, un village de la voïvodie de Mazovie.